Pierce Peak ist der Name folgender Berge:

* Pierce Peak (Antarktika) im Queen Elizabeth Land
 Pierce Peak (New Mexico) in Hidalgo County, Bundesstaat New Mexico, Vereinigte Staaten
 Pierce Peak (Alaska) im Bundesstaat Alaska, Vereinigte Staaten